Stamford es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:

 Stamford (pueblo), de 1953 habitantes; o
 Stamford (villa), de 1265 habitantes.